Björksta kan syfta på:

 Björksta distrikt – distrikt i Västerås kommun
 Björksta socken – socken i Västmanland ingick i Yttertjurbo härad
 Björksta landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län
  Björksta församling – en tidigare församling i Västerås stift
 Björksta kyrka –  en kyrkobyggnad i Björksta i Västerås stift
 Björksta, Västerås kommun – kyrkby i Björksta socken i Västerås kommun
 Björksta, Knivsta kommun – småort i Knivsta församling i Knivsta kommun
 Björksta, Köpings kommun – by i Munktorps församling i Köpings kommun
 Björksta, Östhammars kommun – gård i Morkarla församling i Östhammars kommun